Praça dos Restauradores, place à Lisbonne
 Restauradores, station de métro